Irena (Missouri)
794 Irenaea
Irena cyanogastra
Miramella irena
 Agência Internacional para as Energias Renováveis ou IRENA — Agência Internacional para as Energias Renováveis

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos